Барсли () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1987) — британская футболистка, участница Чемпионата Европы в составе сборной Шотландии (2017).
  (род. 1939) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Регбийной лиги Нового Южного Уэльса «Вестер Сабербс» и «Ньютаун».
  (род. 1978) — австралийский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Норт-Квинсленд».

См. также